Сыра (в верховье Малая Сыра) — река в России, протекает по Пермскому краю. Устье реки находится в 60 км по левому берегу Сылвинского залива Камского водохранилища. Длина реки составляет 43 км, площадь водосборного бассейна 361 км².

Притоки 
 3,6 км: Берёзовка
 12 км: Рассольная

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100013797.

Примечания 

Притоки Сылвы
Реки Пермского района
Реки Перми